Tansombo peut désigner :
 Tansombo, la localité située dans le département de Ouindigui au Burkina Faso
 Tansombo, la localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso

Homonymie de localités